Ulica Jacka Malczewskiego w Kłodzku
 Ulica Jacka Malczewskiego w Krakowie
 Ulica Jacka Malczewskiego w Radomiu
 Ulica Jacka Malczewskiego w Sopocie

Malczewskiego